Granit Xhaka – calciatore svizzero naturalizzato albanese
 Taulant Xhaka – calciatore svizzero naturalizzato albanese